Коррез — департамент во Франции
 Коррез — кантон во Франции, в департаменте Коррез
 Коррез — коммуна во Франции, в департаменте Коррез